Le tournoi Cincinnati Gaynor Cup 2023 est l'édition 2023 qui se déroule du 12 au 16 février 2023 à Cincinnati. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série. 

Le tournoi voit la victoire de la  mondiale Nouran Gohar face à la surprise Olivia Clyne.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Cincinnati
Sport aux États-Unis en février 2023
Squash en 2023